Lista i wyniki gal Konfrontacji Sztuk Walki, KSW.

Lista gal

Wyniki turniejów

Wyniki gal

KSW 1 
Pierwsza edycja KSW została rozegrana w kameralnym gronie w restauracji Champions w Warszawie. Turniej został rozegrany bez wsparcia mediów, za pieniądze organizatorów – Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego. Wygrał zawodnik z Legionowa – Łukasz Jurkowski. Zawody sędziowali: Robert Łysiak i Przemysław Saleta (punktowi) oraz Robert Kostecki (ringowy).

KSW 2 
Zawody miały dużo bardziej profesjonalną organizację niż pierwsza edycja. Turniejem zainteresowali się poważni sponsorzy, w tym telewizja Polsat, która emitowała turniej na żywo. Ponadto pojawiło się profesjonalne oświetlenie, zawody komentował Andrzej Janisz, a studio prowadził Mateusz Borek wraz z gośćmi. Konferansjerem był Ireneusz Sharifi.

Walki turniejowe:

Walka dodatkowa:
  Michał Chmielewski –  Igor Kołacin − zwycięstwo Chmielewskiego przez poddanie w 2. rundzie

KSW 3 
Walki turniejowe:

Walki dodatkowe:
  Przemysław Biskup –  Marius Skyrius − zwycięstwo Biskupa przez decyzję sędziów
  Andrej Gierasimczuk –  Remigijus Ziausys − zwycięstwo Gierasimczuka przez poddanie w 1. rundzie

KSW 4 
Po raz pierwszy zawodnicy nie startowali w strojach charakterystycznych dla swoich stylów walki, ubrani byli jedynie w spodenki.

Walki turniejowe:

Uwagi: Guida wystąpił w półfinale w miejsce Shoniego Cartera, który w wyniku kontuzji nie był w stanie wyjść do walki.

Walka dodatkowa:
  Łukasz Jurkowski –  Igor Pokrajac − zwycięstwo Jurkowskiego przez TKO w 3. rundzie

KSW 5 
Walki turniejowe:

Walka dodatkowa:
  Łukasz Jurkowski –  Ilja Skondrić − zwycięstwo Jurkowskiego przez nokaut w 1. rundzie

KSW 6 
Walki turniejowe:

Walka dodatkowa:
  Łukasz Jurkowski –  Martin Zawada − zwycięstwo Zawady przez decyzję sędziów po 2. rundzie

KSW 7 
Walki turniejowe:

Walki dodatkowe:
  Maciej Górski –  Paweł Jóźwiak − zwycięstwo Górskiego przez decyzję sędziów po 2. rundzie.

  Mamed Chalidow –  Aleksander Stefanović − zwycięstwo Chalidowa przez techniczny nokaut w 1. rundzie (ciosy w parterze).

  Łukasz Jurkowski –  Iszchan Zakarjan − zwycięstwo Jurkowskiego przez poddanie w 1. rundzie (duszenie trójkątne).

  Przemysław Saleta –  Martin Malchasjan − zwycięstwo Malchasjana przez poddanie w 1. rundzie (duszenie zza pleców).

KSW Eliminacje 
Walki turniejowe:

Uwagi: Świerblewski wystąpił w półfinale w miejsce Mariusza Slotty, który w wyniku odniesionych ciosów nie był w stanie wyjść do walki.

Walki dodatkowe:
  Łukasz Jurkowski –  Tony Galić − zwycięstwo Jurkowskiego przez poddanie w 1. rundzie.

  Krzysztof Kułak –  Evert Fyeet − zwycięstwo Kułaka przez techniczny nokaut w 1. rundzie.

  Mamed Chalidow –  Martin Zawada − zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.

KSW 8 
Turniej 85 kg:

Legenda:
DEC – decyzja sędziów, POD – poddanie

Walki dodatkowe:
  Piotr Bagiński –  Maik Stumbries – zwycięstwo Bagińskiego przez większościową decyzję sędziów.

  Łukasz Jurkowski –  Moise Rimbon – zwycięstwo Jurkowskiego przez większościową decyzję sędziów.

  Mamed Chalidow –  Dave Dalgliesh – zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.

KSW Eliminacje 2 
Turniej 93 kg:

Legenda:
DEC – decyzja sędziów, POD – poddanie, TKO – techniczny nokaut

Walki dodatkowe:
  Maciej Górski –  Danny van Bergen – zwycięstwo Górskiego przez poddanie w 1. rundzie.

  Krzysztof Kułak –  Nikołaj Okinienko – zwycięstwo Kułaka przez jednogłośną decyzję sędziów.

  Mamed Chalidow –  Petr Ondrus – zwycięstwo Chalidowa przez TKO. w 2. rundzie

KSW 9 
Turniej 85 kg

Legenda:
DEC – decyzja sędziów, POD – poddanie, TKO – techniczny nokaut kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki dodatkowe:
  Maciej Górski –  Edvardas Norkeliunas – zwycięstwo Norkeliunasa przez jednogłośną decyzję sędziów po dogrywce.

  Grzegorz Jakubowski –  Jordan Radiew – zwycięstwo Radiewa przez jednogłośną decyzję sędziów.

  Mamed Chalidow –  Valdas Pocevicius – zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.

KSW Extra 
Turniej 73 kg.

Legenda:
DEC – decyzja sędziów, TKO – techniczny nokaut

Walki dodatkowe:
  Andrzej Kumor –  Bruns Marschiano – zwycięstwo Marschiano przez poddanie w 2. rundzie.

  Kierim Abzaiłow –  Peter Sobotta – zwycięstwo Sobotty przez TKO w 3. rundzie.

  Mariusz Slotta –  Satish Jamia – zwycięstwo Jamii przez jednogłośną decyzję sędziów.

  Daniel Dowda –  Marko Drmojnić – zwycięstwo Dowdy przez jednogłośną decyzję sędziów po dogrywce.

  Łukasz Jurkowski –  Francis Carmont – zwycięstwo Carmonta przez poddanie w 1. rundzie.

  Antoni Chmielewski –  Andre Reinders – zwycięstwo Chmielewskiego przez KO w 1. rundzie.

  Jan Błachowicz –  Christian M'Pumbu – zwycięstwo Błachowicza przez poddanie w 2. rundzie.

  Krzysztof Kułak –  Alexander Gustafsson – zwycięstwo Gustafssona przez jednogłośną decyzję sędziów.

  Mamed Chalidow –  Daniel Tabera – po dwóch rundach i dogrywce sędziowie orzekli remis.

KSW 10: Dekalog 
Turniej 95 kg:

Legenda:
DEC – decyzja sędziów, POD – poddanie, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki dodatkowe:
  Antoni Chmielewski –  Dion Staring – zwycięstwo Chmielewskiego przez poddanie w 2. rundzie.

  Maciej Górski –  Bojan Kosednar – zwycięstwo Górskiego przez jednogłośną decyzję sędziów po dogrywce.

  Krzysztof Kułak –  Michael Knaap – zwycięstwo Kułaka przez jednogłośną decyzję sędziów.

  Jan Błachowicz –  Maro Perak – zwycięstwo Błachowicza przez poddanie w 2. rundzie.

KSW 11: Khalidov vs. Acacio 
Turniej 85 kg:

Uwagi: Walka finałowa została rozegrana podczas KSW XII
Legenda:
Dec – decyzja sędziów, Pod – poddanie, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki dodatkowe:
  Łukasz Jurkowski –  Attila Vegh – zwycięstwo Jurkowskiego przez decyzję sędziów

  Antoni Chmielewski –  Michael Knapp – zwycięstwo Chmielewskiego przez decyzję sędziów

Walka o międzynarodowe mistrzostwo KSW w wadze do 95 kg:
  Mamed Chalidow –  Daniel Acacio – zwycięstwo Chalidowa przez nokaut w 1. rundzie

KSW 12: Pudzianowski vs. Najman 
 Walka wieczoru:
  Mariusz Pudzianowski –  Marcin Najman – zwycięstwo Pudzianowskiego przez poddanie (ciosy pięściami) 1. rundzie
Finał turnieju do 85 kg z KSW XI:
  Asłambiek Saidow –  Vitor Nobrega – zwycięstwo Nobregi przez decyzję sędziów po dodatkowej rundzie
Turniej 105 kg:

Uwagi: Walka finałowa została rozegrana podczas KSW 13
Legenda:
Dec – decyzja sędziów, Pod – poddanie, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki dodatkowe:
  Daniel Dowda –  James Zikic – zwycięstwo Zikicia przez decyzję sędziów

  Maciej Górski –  Dean Amasinger – zwycięstwo Amasingera przez poddanie

KSW 13: Kumite 
Turniej do 95 kg:

Uwagi: Walka finałowa została rozegrana podczas KSW 14
Legenda:
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut, Pod – poddanie, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

* Tomasz Molski zastąpił Antonio Mendesa, który nie dotarł na turniej.

Finał turnieju do 105 kg z KSW XII:
  David Olivia –  Konstantīns Gluhovs − zwycięstwo Olivii przez decyzję sędziów

Walka o tytuł międzynarodowego mistrza KSW w wadze do 85 kg:
  Krzysztof Kułak –  Vitor Nobrega − zwycięstwo Kułaka przez decyzję sędziów

Walka o tytuł międzynarodowego mistrza KSW w wadze do 95 kg:
  Mamed Chalidow –  Ryuta Sakurai – po trzech rundach i dogrywce sędziowie orzekli remis

Walka wieczoru:
  Mariusz Pudzianowski –  Yusuke Kawaguchi − wygrana Pudzianowskiego przez decyzję sędziów

KSW 14: Dzień Sądu 
Turniej w wadze do 70 kg:

Uwagi: Walka finałowa została rozegrana podczas KSW 15

Finał turnieju w wadze do 95 kg z KSW 13:
  Jan Błachowicz –  Daniel Tabera − zwycięstwo Błachowicza przez TKO w 2. rundzie

Walki dodatkowe:
  Marcin Najman –  Przemysław Saleta − zwycięstwo Salety przez poddanie w 1. rundzie
  Krzysztof Kułak –  Daniel Dowda − zwycięstwo Kułaka przez decyzję sędziów po dogrywce

Walka wieczoru:
  Mariusz Pudzianowski –  Eric Esch − zwycięstwo Pudzianowskiego przez poddanie w 1. rundzie

KSW Fight Club 
KSW Fight Club było pierwszą galą w której walki odbywały się w klatce.

 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  Gregory Babene
 Zwycięstwo Chmielewskiego przez decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Wojciech Orłowski –  Matteo Minonzio
 Zwycięstwo Minonzio przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Łukasz Działowy –  Grigor Aschugbabjan
 Zwycięstwo Aschugbabjana przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Paweł Żydak
 Zwycięstwo Saidowa przez KO w 1. rundzie.
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Bartkiewicz –  Dmitrij Zabołotny
 Zwycięstwo Zabołotnego przez poddanie w 1. rundzie

KSW Extra 2: President Cup 
Turniej w wadze do 77 kg:

Uwagi: Walka finałowa została rozegrana podczas KSW 15
^ – Błachuta zastąpił kontuzjowanego Radomskiego

Walka rezerwowa turnieju w kategorii -77 :
  Rafał Błachuta –  Rafał Schabek − zwycięstwo Błachuty przez poddanie w 1. rundzie

Walka Extra:
  Artur Sowiński –  Paul Reed − zwycięstwo Sowińskiego przez TKO w 1 rundzie

Walka wieczoru:
  Antoni Chmielewski –  Vitor Nobrega − zwycięstwo Chmielewskiego przez decyzję sędziów po dogrywce

KSW 15: Współcześni Gladiatorzy 
KSW 15: Współcześni gladiatorzy była pierwszą dużą galą na której nie odbył się turniej.

 Walka w umownym limicie -87kg:  Mamed Chalidow –  James Irvin
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Rameau Thierry Sokoudjou
 Zwycięstwo Sokoudjou przez TKO po 2 rundach (niezdolność do walki Błachowicza).
 Finał turnieju kategorii lekkiej:  Maciej Górski –  Niko Puhakka
 Zwycięstwo Puhakki przez techniczne poddanie w 2. rundzie.
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Łukasz Jurkowski –  Toni Valtonen
 Zwycięstwo Valtonena przez jednogłośną decyzje (20-18, 20-18, 20-18).
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Rogent Lloret
 Zwycięstwo Lloreta przez jednogłośną decyzje sędziów (20-19, 20-17, 20-18).
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  James Zikic
 Zwycięstwo Zikica przez jednogłośną decyzję po dogrywce (19-19, 19-19, 20-19; punktacja po dogrywce 3x 9-10)
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Gregory Babene
 Zwycięstwo Materli poprzez poddanie w 2. rundzie
 Walka w kategorii open (bez limitu):  Marcin Różalski –  Marcin Bartkiewicz
 Zwycięstwo Różalskiego przez TKO w 2. rundzie
 Finał turnieju wagi półśredniej:  Asłambiek Saidow –  Ruben Crawford
 Zwycięstwo Saidowa przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-28).

KSW 16: Khalidov vs. Lindland 
 Walka w umownym limicie -85kg:  Mamed Chalidow –  Matt Lindland
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  James Thompson
 Zwycięstwo Thompsona przez poddanie w 2. rundzie.
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Toni Valtonen
 Zwycięstwo Błachowicza przez poddanie w 2. rundzie.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  James Zikic
 Zwycięstwo Materli przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Cengiz Dana
 Zwycięstwo Sowińskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Attila Vegh –  Grigor Aschugbabjan
 Zwycięstwo Vegha przez TKO w 2. rundzie.
 Walka w umownym limicie -105kg:  Marcin Różalski –  Siergiej Szemietow
 Zwycięstwo Różalskiego przez TKO w 1. rundzie.

KSW 17: Zemsta 
Po raz pierwszy organizatorzy przyznali bonusy finansowe za „nokaut wieczoru”, „poddanie wieczoru” oraz „walkę wieczoru”.

 Walka w umownym limicie -85kg:  Mamed Chalidow –  Jesse Taylor

 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie.
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  James Thompson
 No contest (Jeden z sędziów pomylił karty sędziowskie i uznano zwycięstwo Polaka. 28 listopada 2011 roku na zwołanej przez KSW konferencji prasowej uznano walkę za nieodbytą).
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Rameau Thierry Sokoudjou
 Zwycięstwo Błachowicza przez decyzję.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Matt Horwich
 Zwycięstwo Materli przez decyzję po dogrywce.
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Maciej Jewtuszko
 Zwycięstwo Sowińskiego przez KO w 1. rundzie.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  James Zikic
 Zwycięstwo Chmielewskiego przez decyzję po dogrywce.
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Rafał Moks
 Zwycięstwo Saidowa przez niejednogłośną decyzję.

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Artur Sowiński
 Poddanie wieczoru →  Mamed Chalidow
 Walka wieczoru →  Jan Błachowicz –  Rameau Thierry Sokoudjou

KSW 18: Unfinished Sympathy 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-115 kg):  Marcin Różalski –  Valentijn Overeem
 Zwycięstwo Overeema przez poddanie w 1. rundzie.
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Mario Miranda
 Zwycięstwo Błachowicza przez jednogłośną decyzję.
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Curt Warburton
 Zwycięstwo Warburtona przez poddanie w 2. rundzie.
 Walka w umownym limicie -73kg:  Maciej Jewtuszko –  Dean Amasinger
 Zwycięstwo Jewtuszki przez TKO w 1. rundzie.
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-110 kg):  Karol Bedorf –  David Olivia
 Zwycięstwo Bedorfa przez jednogłośną decyzję.
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Kamil Bazelak –  Kamil Waluś
 Zwycięstwo Walusia przez TKO w 1. rundzie.
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Anzor Ażyjew –  Cengiz Dana
 Zwycięstwo Ażyjewa przez jednogłośną decyzję.

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Maciej Jewtuszko
 Poddanie wieczoru →  Curt Warburton
 Walka wieczoru →  Jan Błachowicz –  Mario Miranda

KSW 19: Pudzianowski vs. Sapp 
KSW 19 było pierwszą galą, na której został stoczony pojedynek z udziałem kobiet.

 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  Bob Sapp
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 1. rundzie.
 Walka w umownym limicie -85kg:  Mamed Chalidow –  Rodney Wallace
 Zwycięstwo Chalidowa przez KO w 1. rundzie.
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Jay Silva

 Zwycięstwo Materli przez jednogłośną decyzję.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  Matt Horwich
 Zwycięstwo Horwicha przez TKO w 3. rundzie.
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Grigor Aszugbabjan
 Zwycięstwo Saidowa przez poddanie w 1. rundzie.
 Półfinał turnieju -55kg:  Marta Chojnoska –  Paulina Suska
 Zwycięstwo Chojnoskiej przez poddanie w 1. rundzie.
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Marcin Naruszczka
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez niejednogłośną decyzję.

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Mamed Chalidow
 Poddanie wieczoru →  Asłambiek Saidow
 Walka wieczoru →  Michał Materla –  Jay Silva

KSW 20: Symfonia Walki 
KSW 20: Symfonia Walki była pierwszą galą transmitowaną wyłącznie w systemie pay-per-view.
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Christos Piliafas
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Houston Alexander
 Zwycięstwo Błachowicza przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Różalski –  Rodney Glunder
 Zwycięstwo Różalskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-110 kg):  Karol Bedorf –  Karl Knothe
 Zwycięstwo Bedorfa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Rafał Moks
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez niejednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-115 kg):  Kamil Waluś –  Jacek Wiśniewski
 Zwycięstwo Walusia przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Anzor Ażyjew –  Paul Reed
 Zwycięstwo Ażyjewa przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Walka wieczoru →  Borys Mańkowski –  Rafał Moks

KSW 21: Ostateczne Wyjaśnienie 
 Walka w umownym limicie -85kg:  Mamed Chalidow –  Kendall Grove
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 2. rundzie.
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Rodney Wallace
 Zwycięstwo Materli przez KO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Borys Mańkowski
 Zwycięstwo Saidowa przez TKO w 2. rundzie (niezdolność do walki Mańkowskiego).
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Maciej Jewtuszko
 Zwycięstwo Jewtuszki przez poddanie w 2. rundzie.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Krzysztof Kułak –  Piotr Strus
 Zwycięstwo Strusa przez TKO po 2 rundach (niezdolność do walki Kułaka).
 Walka półfinałowa turnieju kobiet do 55 kg:  Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska –  Paulina Bońkowska
 Zwycięstwo Kowalkiewicz przez jednogłośną decyzję.
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Matt Horwich –  Terry Martin
 Zwycięstwo Horwicha przez TKO w 2. rundzie.

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Michał Materla
 Poddanie wieczoru →  Mamed Chalidow
 Walka wieczoru →  Karolina Kowalkiewicz –  Paulina Bońkowska

KSW 22: Czas Dumy 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Jan Błachowicz –  Goran Reljić
 Zwycięstwo Błachowicza przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-115 kg):  Paweł Nastula –  Kevin Asplund
 Zwycięstwo Nastuli przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) (-115 kg):  Karol Bedorf –  Oli Thompson
 Zwycięstwo Bedorfa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):   Anzor Ażyjew –  Pavel Svoboda
 Zwycięstwo Ażyjewa przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Piotr Strus –  Aziz Karaoglu
 Zwycięstwo Karaoglu przez TKO w 1. rundzie
 Walka w umownym limicie -80kg:  Rafał Moks –  Marcin Naruszczka
 Zwycięstwo Moksa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Kamil Waluś –  Christos Piliafas
 Zwycięstwo Walusia przez poddanie w 1. rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Anzor Ażyjew
 Poddanie wieczoru →  Rafał Moks
 Walka wieczoru →  Jan Błachowicz –  Goran Reljić

KSW 23: Królewskie Rozdanie 
 Walka w umownym limicie -87kg:  Mamed Chalidow –  Melvin Manhoef
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  Sean McCorkle
 Zwycięstwo McCorkle'a przez poddanie w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Kendall Grove
 Zwycięstwo Materli przez jednogłośną decyzję po dogrywce
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Ben Lagman
 Zwycięstwo Saidowa przez poddanie w 2. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii kobiecej do 55 kg:  Marta Chojnoska –  Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska
 Zwycięstwo Kowalkiewicz przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Zawadzki –  Mateusz Gamrot
 Zwycięstwo Gamrota przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Mateusz Piskorz –  Luiz Cado Simon
 Zwycięstwo Simona przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Mamed Chalidow
 Walka wieczoru →  Michał Materla –  Kendall Grove

KSW 24: Starcie Gigantów 
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  Sean McCorkle
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Paweł Nastula –  Karol Bedorf
 Zwycięstwo Bedorfa przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Jay Silva
 Zwycięstwo Silvy przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Ben Lagman
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -54 kg:  Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska –  Simona Soukupova
 Zwycięstwo Kowalkiewicz przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Różalski –  Paweł Słowiński
 Zwycięstwo Różalskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):   Anzor Ażyjew –  Artur Sowiński
 No contest (Zawodnicy zderzyli się głowami, po czym Sowiński doznał złamania nosa i nie mógł kontynuować walki) w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Andre Winner
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Jay Silva
 Poddanie wieczoru →  Marcin Różalski
 Walka wieczoru →  Paweł Nastula –  Karol Bedorf

KSW 25: Khalidov vs. Sakurai 2 
 Karta główna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Mamed Chalidow –  Ryuta Sakurai
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Daniel Acacio
 Zwycięstwo Saidowa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Rafał Moks –  Luiz Cado Simon
 Zwycięstwo Moksa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Krzysztof Kułak –  Abu Azaitar
 Zwycięstwo Azaitara przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Mike Hayes –  Virgil Zwicker
 Zwycięstwo Zwickera przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Kamil Waluś –  Oli Thompson
 Zwycięstwo Thompsona przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Piotr Strus –  Matt Horwich
 Zwycięstwo Strusa przez większościową decyzję

 Karta wstępna
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Robert Radomski –  Rafał Błachuta
 Zwycięstwo Błachuty przez poddanie w 2. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Jakub Kowalewicz –  Mateusz Dubiłowicz
 Zwycięstwo Kowalewicza przez TKO w 3. rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Virgil Zwicker
 Poddanie wieczoru →  Rafał Moks
 Walka wieczoru →  Asłambiek Saidow –  Daniel Acacio

KSW 26: Materla vs. Silva III 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Jay Silva

 Zwycięstwo Materli przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Różalski –  Nick Rossborough
 Zwycięstwo Różalskiego przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Anzor Ażyjew –  Artur Sowiński
 Zwycięstwo Sowińskiego przez dyskwalifikację w 1. rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Karol Celiński –  Goran Reljić
 Zwycięstwo Reljicia przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Kamila Porczyk –  Iryna Szaparenko
 Zwycięstwo Porczyk przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Paweł Słowiński
 Zwycięstwo Andryszaka przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Jakub Kowalewicz –  Sergej Grečicho
 Zwycięstwo Grecicho przez jednogłośną decyzję

 Karta wstępna
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Arbi Szamajew –  Helson Henriques
 Zwycięstwo Szamajewa przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Walka wieczoru →  Michał Materla –  Jay Silva

KSW 27: Cage Time 
 Karta główna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Mamed Chalidow –  Maiquel Falcão
 Zwycięstwo Chalidowa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Oli Thompson
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Borys Mańkowski
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez poddanie w 2. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg / 115 lb):  Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska –  Jasminka Cive
 Zwycięstwo Kowalkiewicz przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Piotr Strus –  Abu Azaitar
 Remis (większościowy) (29:29, 30:30, 28:30)
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Jefferson George
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Charles Andrade
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 1. rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Rafał Błachuta –  Patrick Vallee
 Zwycięstwo Błachuty przez poddanie w 2. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Chlewicki –  Łukasz Rajewski

 Zwycięstwo Chlewickiego przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Mamed Chalidow
 Poddanie wieczoru →  Karolina Kowalkiewicz
 Walka wieczoru →  Asłambiek Saidow –  Borys Mańkowski

KSW 28: Fighters' Den 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Rolles Gracie

 Zwycięstwo Bedorfa przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Jorge Luis Bezerra
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Jewtuszko –  Vaso Bakočević
 Zwycięstwo Jewtuszki przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Różalski –  Peter Graham
 Zwycięstwo Grahama przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Rafał Moks –  Daniel Acacio
 Zwycięstwo Moksa przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Anzor Ażyjew –  Helson Henriques
 Zwycięstwo Ażyjewa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Rafał Jackiewicz –  Marcin Parcheta
 Zwycięstwo Parchety przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Michał Włodarek

 Zwycięstwo Włodarka przez TKO w 1. rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Kamil Waluś –  Szymon Bajor
 Zwycięstwo Bajora przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Jakub Kowalewicz –  Kamil Gniadek
 Zwycięstwo Kowalewicza przez jednogłośne decyzję

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Maciej Jewtuszko
 Poddanie wieczoru →  Rafał Moks
 Walka wieczoru →  Anzor Ażyjew –  Helson Henriques

KSW 29: Reload 
 Karta główna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Mamed Chalidow –  Brett Cooper
 Zwycięstwo Chalidowa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  Paweł Nastula
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez jednogłośną decyzję po dogrywce
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  David Zawada
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Piotr Strus –  Jay Silva

 Remis (większościowy) (29:29, 29:29, 28:29)
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Goran Reljić
 Zwycięstwo Reljicia przez większościową decyzję
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Łukasz Chlewicki
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Vaso Bakočević
 Zwycięstwo Sowińskiego przez niejednogłośną decyzję
 Karta wstępna
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Karol Celiński –  Tomasz Kondraciuk

 Zwycięstwo Celińskiego przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Robert Radomski –  Mateusz Piskorz
 Zwycięstwo Radomskiego przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Borys Mańkowski
 Walka wieczoru →  Karol Celiński –  Tomasz Kondraciuk

KSW 30: Genesis 
 Karta główna
 Walka w kategorii -80 kg:  Borys Mańkowski –  Mohsen Bahari
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Rafał Moks
 Zwycięstwo Saidowa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii słomkowej:  Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska –  Kalindra Faria
 Zwycięstwo Kowalkiewicz przez niejednogłośną decyzję
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Rodrigo Cavalheiro
 Zwycięstwo Gamrota przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Anzor Ażyjew –  Kleber Koike Erbst
 Zwycięstwo Erbsta przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Włodarek –  Szymon Bajor
 Zwycięstwo Włodarka przez jednogłośną decyzję
 Karta wstępna
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Jakub Kowalewicz –  Łukasz Rajewski

 Zwycięstwo Kowalewicza poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Kamil Gniadek –  Mateusz Zawadzki
 Remis (29-28, 28-30, 29-29)

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Mateusz Gamrot
 Poddanie wieczoru →  Kleber Koike Erbst
 Walka wieczoru →  Karolina Kowalkiewicz –  Kalindra Faria

KSW 31: Materla vs. Drwal 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Tomasz Drwal
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Rolles Gracie
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Peter Graham
 Zwycięstwo Bedorfa przez jednogłośną decyzję
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Goran Reljić –  Attila Végh
 Zwycięstwo Reljicia przez niejednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Maciej Jewtuszko –  Kamil Szymuszowski
 Zwycięstwo Szymuszowskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Jay Silva –  Aziz Karaoglu
 Zwycięstwo Karaoglu przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Karol Celiński –  Tomasz Narkun
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 1. rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Patryk Grudniewski –  Grzegorz Szulakowski

 Zwycięstwo Szulakowskiego przez poddanie w 2. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Jędrzej Maćkowiak –  Marcin Gułaś
 Zwycięstwo Maćkowiaka przez TKO w 2. rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Mariusz Pudzianowski
 Poddanie wieczoru →  Tomasz Narkun
 Walka wieczoru →  Michał Materla –  Tomasz Drwal

KSW 32: Road to Wembley 
 Karta główna
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Peter Graham
 Zwycięstwo Grahama przez TKO w 2. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Jesse Taylor

 Zwycięstwo Mańkowskiego przez poddanie w 1. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marcin Różalski –  James McSweeney

 Zwycięstwo McSweeneya przez poddanie w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Goran Reljić –  Tomasz Narkun
 Zwycięstwo Narkuna przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Marif Pirajew
 Zwycięstwo Gamrota przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Rafał Moks –  Jim Wallhead
 Zwycięstwo Wallheada przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Oli Thompson –  Michał Włodarek
 Zwycięstwo Thompsona przez dyskwalifikację Włodarka (nieprzepisowe ciosy kolanem)
 Karta wstępna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Maiquel Falcão –  Brett Cooper

 Zwycięstwo Falcão przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Andre Winner –  Leszek Krakowski
 Zwycięstwo Krakowskiego przez jednogłośną decyzję

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Maiquel Falcão
 Poddanie wieczoru →  Borys Mańkowski
 Walka wieczoru →  Borys Mańkowski –  Jesse Taylor

KSW 33: Materla vs. Khalidov 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Mamed Chalidow
 Zwycięstwo Chalidowa przez KO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Michał Kita
 Zwycięstwo Bedorfa przez KO w 2. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Kleber Koike Erbst
 Zwycięstwo Sowińskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Aziz Karaoglu –  Maiquel Falcão
 Zwycięstwo Karaoglu przez TKO w 1. rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Katarzyna Lubońska –  Ariane Lipski
 Zwycięstwo Lipski przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Chlewicki –  Bartłomiej Kurczewski
 Zwycięstwo Chlewickiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Kamil Szymuszowski –  David Zawada
 Zwycięstwo Szymuszowskiego przez niejednogłośną decyzję
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Anzor Ażyjew –  Vaso Bakočević
 Zwycięstwo Ażyjewa przez poddanie w 3. rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Piotr Wawrzyniak –  Łukasz Bieńkowski
 Zwycięstwo Bieńkowskiego przez większościową decyzję

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Karol Bedorf oraz  Mamed Chalidow
 Walka wieczoru →  Artur Sowiński –  Kleber Koike Erbst

KSW 34: New Order 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  James McSweeney
 Zwycięstwo Bedorfa przez TKO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Cassio Barbosa de Oliveira
 Zwycięstwo Narkuna przez TKO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Fabiano Silva da Conceicao
 Zwycięstwo Sowińskiego przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Asłambiek Saidow –  Yasubey Enomoto
 Zwycięstwo Saidowa przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Maciej Jewtuszko –  Krzysztof Kułak
 Zwycięstwo Jewtuszki przez poddanie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  Swietłozar Sawow
 Zwycięstwo Chmielewskiego przez TKO w 1. rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Szymon Bajor –  Jędrzej Maćkowiak
 Zwycięstwo Bajora przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Marcin Wójcik –  Tomasz Kondraciuk

 Zwycięstwo Wójcika przez TKO w 2. rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Antoni Chmielewski oraz  Tomasz Narkun
 Walka wieczoru →  Karol Bedorf –  James McSweeney

KSW 35: Khalidov vs. Karaoglu 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Mamed Chalidow –  Aziz Karaoglu
 Zwycięstwo Chalidowa przez większościową decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Marcin Różalski
 Zwycięstwo Różalskiego przez poddanie w 2. rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  Michał Materla
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Mansour Barnaoui
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Wolański –  Marcin Wrzosek
 Zwycięstwo Wrzoska przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Rafał Moks –  Robert Radomski
 Zwycięstwo Moksa przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Chlewicki –  Azi Thomas
 Zwycięstwo Chlewickiego przez jednogłośną decyzję sędziów

 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Michał Fijałka –  Marcin Wójcik
 Zwycięstwo Wójcika przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Kamil Szymuszowski –  Mindaugas Veržbickas
 Zwycięstwo Szymuszowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Marcin Różalski
 Walka wieczoru →  Filip Wolański –  Marcin Wrzosek
 Walka wieczoru →  Mateusz Gamrot –  Mansour Barnaoui

KSW 36: Trzy Korony 
 Karta główna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Rousimar Palhares
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Rameau Thierry Sokoudjou
 Zwycięstwo Narkuna przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Renato Gomes Gabriel
 Zwycięstwo Gamrota przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Ariane Lipski –  Sheilla Gaff
 Zwycięstwo Lipski przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Kita –  Michał Włodarek
 Zwycięstwo Kity przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Leszek Krakowski –  Kleber Koike Erbst
 Zwycięstwo Erbsta przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Katarzyna Lubońska –  Diana Belbiţă
 Zwycięstwo Belbiţy przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Bartłomiej Kurczewski –  Grzegorz Szulakowski

 Zwycięstwo Szulakowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Mariusz Mazur
 Zwycięstwo Kazieczki przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Kleber Koike Erbst
 Nokaut wieczoru →  Michał Materla
 Walka wieczoru →  Ariane Lipski –  Sheilla Gaff

KSW 37: Circus of Pain 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Fernando Rodrigues Jr.
 Zwycięstwo Rodriguesa Jr. przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Mariusz Pudzianowski –  Paweł Mikołajuw
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  John Maguire
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez poddanie w 3 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Marcin Wrzosek
 Zwycięstwo Wrzoska przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Łukasz Chlewicki –  Mansour Barnaoui
 Zwycięstwo Barnaouiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):   Marcin Łazarz –  Marcin Wójcik
 Zwycięstwo Wójcika przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -69 kg:   Denilson Neves –  Filip Wolański
 Zwycięstwo Wolańskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):   David Zawada –  Robert Radomski
 Zwycięstwo Zawady przez TKO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -68 kg:   Sebastian Romanowski –  Roman Szymański
 Zwycięstwo Szymańskiego przez poddanie w 3 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Marcin Wójcik
 Nokaut wieczoru →  Fernando Rodrigues Jr.
 Walka wieczoru →  Sebastian Romanowski –  Roman Szymański
 Występ wieczoru →  Borys Mańkowski oraz  Marcin Wrzosek

KSW 38: Live in Studio 
 Karta główna
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Łukasz Chlewicki
 Zwycięstwo Sowińskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Antoni Chmielewski –  Łukasz Bieńkowski
 Zwycięstwo Bieńkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Roman Szymański –  Denilson Neves
 Zwycięstwo Szymańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):   Anzor Ażyjew –  Kamil Selwa
 Zwycięstwo Ażyjewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Kamil Szymuszowski –  Gracjan Szadziński

 Zwycięstwo Szymuszowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Grzegorz Szulakowski –  Renato Gomes Gabriel

 Zwycięstwo Szulakowskiego przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):   Łukasz Rajewski –  Sebastian Romanowski

 Zwycięstwo Rajewskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Maciej Kazieczko –  Tomasz Matusewicz
 Zwycięstwo Kazieczki przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Artur Sowiński
 Nokaut wieczoru →  Maciej Kazieczko
 Walka wieczoru →  Anzor Ażyjew –  Kamil Selwa
 Występ wieczoru →  Gracjan Szadziński

KSW 39: Colosseum 
 Walka Wieczoru
 Walka w umownym limicie – 82 kg:  Mamed Chalidow –  Borys Mańkowski
 Zwycięstwo Chalidowa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Karta główna
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Mariusz Pudzianowski –  Tyberiusz Kowalczyk
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Paweł Mikołajuw –  Robert Burneika
 Zwycięstwo Popka przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Fernando Rodrigues Jr. –  Marcin Różalski
 Zwycięstwo Różalskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Marcin Wójcik
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):   Łukasz Jurkowski –  Rameau Thierry Sokoudjou
 Zwycięstwo Jurkowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Norman Parke
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Marcin Wrzosek –  Kleber Koike Erbst
 Zwycięstwo Erbsta przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Kita –  Michał Andryszak
 Zwycięstwo Andryszaka przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):   Damian Janikowski –  Julio Gallegos
 Zwycięstwo Janikowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Ariane Lipski –  Diana Belbiţă
 Zwycięstwo Lipski przez poddanie w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Michał Andryszak
 Nokaut wieczoru →  Marcin Różalski
 Walka wieczoru →  Mamed Chalidow –  Borys Mańkowski

KSW 40: Dublin 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Jay Silva

 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Norman Parke
 No contest (Gamrot trafił palcem w oko Irlandczyka, zaś decyzją sędziego Marca Goddarda walka została uznana za nieodbytą) w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Paulo Thiago

 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Ariane Lipski –  Mariana Morais
 Zwycięstwo Lipski przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Maciej Jewtuszko –  David Zawada

 Zwycięstwo Zawady przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Chris Fields –  Michał Fijałka
 Zwycięstwo Fieldsa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Chlewicki –  Paul Redmond
 Zwycięstwo Redmonda przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Konrad Iwanowski –  Paul Lawrence
 Zwycięstwo Lawrence’a przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Paweł Polityło

 Zwycięstwo Račicia przez niejednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Michał Materla
 Nokaut wieczoru →  Ariane Lipski
 Walka wieczoru →  Maciej Jewtuszko –  David Zawada

KSW 41: Mańkowski vs. Soldić 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Roberto Soldić
 Zwycięstwo Soldicia przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Paweł Mikołajuw –  Tomasz Oświeciński
 Zwycięstwo Oświecińskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Kleber Koike Erbst –  Artur Sowiński
 Zwycięstwo Erbsta przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):   Roman Szymański –  Marcin Wrzosek
 Zwycięstwo Wrzoska przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Fernando Rodrigues Jr.
 Zwycięstwo Andryszaka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):   Damian Janikowski –  Antoni Chmielewski
 Zwycięstwo Janikowskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Grzegorz Szulakowski –  Kamil Szymuszowski
 Zwycięstwo Szulakowskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Łukasz Rajewski –  Salahdine Parnasse
 Zwycięstwo Parnasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Maciej Kazieczko –  Gracjan Szadziński
 Zwycięstwo Szadzińskiego przez TKO w 1 rundzie
Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Grzegorz Szulakowski
 Nokaut wieczoru →  Michał Andryszak
 Walka wieczoru →  Roman Szymański –  Marcin Wrzosek

KSW 42: Khalidov vs. Narkun 
Walka wieczoru
 Walka w umownym limicie 92 kg:   Mamed Chalidow –  Tomasz Narkun
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 3 rundzie
Karta główna
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Scott Askham
 Zwycięstwo Askhama przez KO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Grzegorz Szulakowski
 Zwycięstwo Gamrota przez poddanie w 4 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Ariane Lipski –  Silvana Gomez Juarez
 Zwycięstwo Lipski przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Łukasz Jurkowski –  Martin Zawada
 Zwycięstwo Zawady przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Marcin Wójcik –  Hatef Moeil
 Zwycięstwo Wójcika przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Karolina Owczarz –  Paulina Raszewska
 Zwycięstwo Owczarz przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Wolański –  Bartłomiej Kopera
 Zwycięstwo Wolańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Krystian Kaszubowski –  Christopher Henze

 Zwycięstwo Kaszubowskiego przez KO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Tomasz Narkun
 Nokaut wieczoru →  Scott Askham
 Walka wieczoru →  Mamed Chalidow –  Tomasz Narkun

KSW 43: Soldić vs. du Plessis 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Roberto Soldić –  Dricus du Plessis
 Zwycięstwo du Plessisa przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Yannick Bahati
 Zwycięstwo Janikowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Michał Andryszak –  Phil De Fries
 Zwycięstwo De Friesa przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Artur Sowiński –  Salahdine Parnasse
 Zwycięstwo Parnasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):   David Zawada –  Michał Michalski
 Zwycięstwo Zawady przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Norman Parke –  Łukasz Chlewicki
 Zwycięstwo Parke przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):   Antun Račić –  Kamil Selwa
 Zwycięstwo Racicia przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):   Maciej Kazieczko –  Maciej Kaliciński
 Zwycięstwo Kazieczki przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  David Zawada
 Nokaut wieczoru →  Damian Janikowski oraz  Dricus du Plessis
 Walka wieczoru →  David Zawada –  Michał Michalski

KSW 44: The Game 
 Karta główna
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):   Karol Bedorf –  Mariusz Pudzianowski
 Zwycięstwo Bedorfa przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -90 kg:  Michał Materla –  Martin Zawada
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Tomasz Oświeciński –  Erko Jun
 Zwycięstwo Juna przez KO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -68 kg:  Kleber Koike Erbst –  Marian Ziółkowski
 Zwycięstwo Erbsta przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Wolański –  Daniel Torres
 Zwycięstwo Torresa przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Gracjan Szadziński –  Paul Redmond

 Zwycięstwo Szadzińskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Wagner Prado –  Chris Fields
 Zwycięstwo Prado przez TKO w 2 rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Łukasz Rajewski –  Leo Zulić

 Zwycięstwo Rajewskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Dawid Gralka –  Sebastian Przybysz

 Zwycięstwo Przybysza przez KO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Kleber Koike Erbst
 Nokaut wieczoru →  Erko Jun
 Walka wieczoru →  Daniel Torres –  Filip Wolański

KSW 45: The Return to Wembley 
 Karta główna
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Karol Bedorf
 Zwycięstwo De Friesa przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Paweł Mikołajuw –  Erko Jun
 Zwycięstwo Juna przez TKO w 2 rundzie
 Walka półfinałowa turnieju w kategorii średniej:  Michał Materla –  Damian Janikowski
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Dricus du Plessis –  Roberto Soldić
 Zwycięstwo Soldicia przez TKO w 3 rundzie
 Walka półfinałowa turnieju w kategorii średniej:  Scott Askham –  Marcin Wójcik
 Zwycięstwo Askhama przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb) :  James McSweeney –  Thiago Silva
 Zwycięstwo Silvy przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Wagner Prado –  Łukasz Parobiec

 Zwycięstwo Prado przez KO w 1 rundzie
 Karta wstępna
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Akop Szostak –  Jamie Sloane

 No contest (Anglik został przypadkowo trafiony palcem rywala w oko i nie mógł kontynuować pojedynku. Walka ostatecznie nie została rozstrzygnięta) w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Leszek Krakowski –  Alfie Davis
 Zwycięstwo Krakowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Phil De Fries
 Nokaut wieczoru →  Wagner Prado oraz  Scott Askham
 Walka wieczoru →  Dricus du Plessis –  Roberto Soldić

KSW 46: Narkun vs. Khalidov 2 
 Walka w umownym limicie -92 kg:  Tomasz Narkun –  Mamed Chalidow

 Zwycięstwo Narkuna przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Mateusz Gamrot –  Kleber Koike Erbst

 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Marcin Wrzosek –  Salahdine Parnasse

 Zwycięstwo Parnasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Roberto Soldić –  Vinicius Bohrer

 Zwycięstwo Soldicia przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Roman Szymański –  Daniel Torres

 Zwycięstwo Szymańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Grzegorz Szulakowski –  Marian Ziółkowski

 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Kamil Szymuszowski
 Zwycięstwo Sowińskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Sebastian Przybysz

 Zwycięstwo Racicia przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Krystian Kaszubowski –  Michał Michalski

 Zwycięstwo Kaszubowskiego przez KO w 1 rundzie
Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Roberto Soldić oraz  Krystian Kaszubowski
 Walka wieczoru →  Mamed Chalidow –  Tomasz Narkun oraz  Roman Szymański –  Daniel Torres

KSW 47: The X-Warriors 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Tomasz Narkun
 Zwycięstwo De Friesa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Szymon Kołecki
 Zwycięstwo Kołeckiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Borys Mańkowski –  Norman Parke
 Zwycięstwo Parke przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Fernando Rodrigues Jr. –  Satoshi Ishii
 Zwycięstwo Ishiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Aleksandar Ilić
 Zwycięstwo Ilicia przez KO w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Marcin Wrzosek –  Krzysztof Klaczek
 Zwycięstwo Wrzoska przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Karolina Owczarz –  Marta Chojnoska
 Zwycięstwo Owczarz przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Bartłomiej Kopera
 Zwycięstwo Kazieczki przez większościową decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Dawid Gralka –  Paweł Polityło
 Zwycięstwo Polityły przez TKO w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Aleksandar Ilić
 Walka wieczoru →  Borys Mańkowski –  Norman Parke
 Występ wieczoru publiczności →  Aleksandar Ilić

KSW 48: Szymański vs. Parnasse 
 Walka o tymczasowy pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Roman Szymański –  Salahdine Parnasse
 Zwycięstwo Parnasse przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Łukasz Jurkowski –  Stjepan Bekavac
 Zwycięstwo Jurkowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Gracjan Szadziński –  Marian Ziółkowski
 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Wolański –  Filip Pejić
 Zwycięstwo Pejicia przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Michalski –  Savo Lazić
 Zwycięstwo Michalskiego przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Cezary Kęsik –  Jakub Kamieniarz
 Zwycięstwo Kęsika przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Hubert Szymajda –  Szamil Musajew
 Zwycięstwo Musajewa przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Bogdan Barbu
 Zwycięstwo Przybysza przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Filip Pejić
 Walka wieczoru →  Savo Lazić –  Michał Michalski

KSW 49: Soldić vs. Kaszubowski 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Roberto Soldić –  Krystian Kaszubowski
 Zwycięstwo Soldicia przez KO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb)/ Finał turnieju:  Scott Askham –  Michał Materla
 Zwycięstwo Askhama przez KO w 3 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Karol Bedorf –  Damian Grabowski
 Zwycięstwo Grabowskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -74 kg:  Artur Sowiński –  Norman Parke
 Zwycięstwo Parke przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Akop Szostak –  Erko Jun
 Zwycięstwo Juna przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Martin Zawada –  Thiago Silva
 Zwycięstwo Zawady przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Paweł Polityło
 Zwycięstwo Račicia przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Luis Henrique
 Zwycięstwo Henriquesa przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Leszek Krakowski –  Michael Dubois
 Zwycięstwo Krakowskiego przez większościową decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Występ wieczoru →  Martin Zawada
 Nokaut wieczoru →  Roberto Soldić
 Walka wieczoru →  Scott Askham –  Michał Materla

KSW 50: London 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Luis Henrique
 Zwycięstwo De Friesa przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Przemysław Mysiala
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Roberto Soldić –  Michał Pietrzak

 Zwycięstwo Soldicia przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka o tymczasowy pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Norman Parke –  Marcin Wrzosek
 Zwycięstwo Parke'a przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Tony Giles
 Zwycięstwo Janikowskiego przez poddanie werbalne w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -90 kg:  Antoni Chmielewski –  Jason Radcliffe
 Zwycięstwo Radcliffe'a przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Dricus du Plessis –  Joilton Santos-Lutterbach
 Zwycięstwo du Plessisa przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg kg / 115 lb):  Aleksandra Rola –  Catherine Costigan
 Zwycięstwo Roli przez TKO w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Tomasz Narkun
 Nokaut wieczoru → Aleksandra Rola
 Walka wieczoru →  Norman Parke –  Marcin Wrzosek

KSW 51: Croatia 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Erko Jun
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -73 kg:  Borys Mańkowski –  Vaso Bakočević
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Damian Stasiak
 Zwycięstwo Račića przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Pejić –  Daniel Torres
 Zwycięstwo Torresa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Ante Delija –  Oli Thompson
 Zwycięstwo Deliji przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Aleksandar Ilić –  Cezary Kęsik
 Zwycięstwo Kęsika przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Ivan Erslan –  Darwin Rodriguez
 Zwycięstwo Erslana przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Miloš Janičić
 Zwycięstwo Szymańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb): Krystian Kaszubowski –  Ivica Trušček
 Zwycięstwo Kaszubowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Lemmy Krušič
 Zwycięstwo Przybysza przez jednogłośna decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Borys Mańkowski
 Nokaut wieczoru →  Ivan Erslan
 Walka wieczoru →  Sebastian Przybysz –  Lemmy Krušič

KSW 52: Race 
 Walka w umownym limicie -85 kg:  Scott Askham –  Mamed Chalidow
 Zwycięstwo Askhama przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -91,5 kg:  Damian Janikowski –  Szymon Kołecki
 Zwycięstwo Kołeckiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka o tymczasowy pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Salahdine Parnasse –  Ivan Buchinger
 Zwycięstwo Parnasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Grzegorz Szulakowski –  Szamil Musajew
 Zwycięstwo Musajewa TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Karolina Owczarz –  Aleksandra Rola
 Zwycięstwo Owczarz przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Vinicius Bohrer
 Zwycięstwo Sowińskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Michalski –  Albert Odzimkowski
 Zwycięstwo Michalskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Michael Dubois
 Zwycięstwo Kazieczki przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Włodarek –  Srđan Marović
 Zwycięstwo Włodarka przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Karolina Owczarz
 Nokaut wieczoru →  Maciej Kazieczko
 Walka wieczoru →  Michał Michalski –  Albert Odzimkowski
 Występ wieczoru →  Salahdine Parnasse

KSW 53: Reborn 
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Norman Parke
 Zwycięstwo Gamrota przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Borys Mańkowski –  Marcin Wrzosek
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Tomasz Drwal –  Łukasz Bieńkowski
 Zwycięstwo Drwala przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Andrzej Grzebyk –  Tomasz Jakubiec
 Zwycięstwo Grzebyka przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Filip Pejić
 Zwycięstwo Szymańskiego przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Gracjan Szadziński
 Zwycięstwo Sowińskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie umownym -80 kg:  Kamil Szymuszowski –  Michał Pietrzak
 Zwycięstwo Pietrzaka przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Jakub Wikłacz
 Zwycięstwo Przybysza przez TKO w 3 rundzie

Nagrody bonusowe:

 Nokaut wieczoru →  Sebastian Przybysz oraz  Michał Pietrzak
 Walka wieczoru →  Roman Szymański –  Filip Pejić

KSW 54: Gamrot vs. Ziółkowski 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Mateusz Gamrot –  Marian Ziółkowski
 Zwycięstwo Gamrota przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Izuagbe Ugonoh –  Quentin Domingos
 Zwycięstwo Ugonoha przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Michał Kita
 Zwycięstwo Kity przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Karlo Caput
 Zwycięstwo Kazieczki przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Paweł Polityło –  Bogdan Barbu
 Zwycięstwo Polityły przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Rajewski –  Bartłomiej Kopera
 Zwycięstwo Łukasza Rajewskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Adam Niedźwiedź –  Kacper Koziorzębski
 Zwycięstwo Koziorzębskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Sebastian Rajewski –  Armen Stepanjan
 Zwycięstwo Sebastiana Rajewskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Michał Kita
 Walka wieczoru →  Łukasz Rajewski –  Bartłomiej Kopera
 Występ wieczoru →  Sebastian Rajewski

KSW 55: Askham vs. Khalidov 2 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Scott Askham –  Mamed Chalidow
 Zwycięstwo Chalidowa przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Aleksandar Ilić
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Andreas Gustafsson
 Zwycięstwo Janikowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Tomasz Romanowski –  Ion Surdu
 Zwycięstwo Romanowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Damian Stasiak –  Patryk Surdyn
 Zwycięstwo Stasiaka przez techniczne poddanie w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -95 kg:  Przemysław Mysiala –  Stjepan Bekavac
 Zwycięstwo Mysiali przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Krystian Kaszubowski –  Jakub Kamieniarz
 Zwycięstwo Kaszubowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg kg / 115 lb):  Sylwia Juśkiewicz –  Karolina Wójcik
 Zwycięstwo Wójcik przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Damian Stasiak
 Nokaut wieczoru →  Mamed Chalidow
 Walka wieczoru →  Michał Materla –  Aleksandar Ilić

KSW 56: Polska vs. Chorwacja 
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Roberto Soldić
 Zwycięstwo Soldicia przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Ivan Erslan
 Zwycięstwo Narkuna przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg kg / 115 lb):  Karolina Owczarz –  Justyna Haba
 Zwycięstwo Haby przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Andrzej Grzebyk –  Marius Žaromskis
 Zwycięstwo Žaromskisa przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie umownym -73 kg:  Mateusz Legierski –  Francisco Barrio
 Zwycięstwo Legierskiego przez większościową decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie umownym -68,5 kg:  Filip Pejić –  Sebastian Rajewski
 Zwycięstwo Pejicia przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Daniel Torres –  Max Coga
 Zwycięstwo Torresa przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Robert Ruchała –  Michał Domin
 Zwycięstwo Ruchały przez poddanie w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Robert Ruchała
 Nokaut wieczoru →  Filip Pejić
 Walka wieczoru →  Daniel Torres –  Max Coga

KSW 57: De Fries vs. Kita 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Michał Kita
 Zwycięstwo De Friesa przez TKO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Marian Ziółkowski
 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez TKO w 4 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Borys Mańkowski  Artur Sowiński
 Zwycięstwo Mańkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Bruno Augusto dos Santos
 Zwycięstwo Račicia przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Cezary Kęsik –  Abusupijan Magomiedow
 Zwycięstwo Magomiedowowa przez techniczne poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Tomasz Drwal –  Patrik Kincl
 Zwycięstwo Kincla przez KO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Kacper Koziorzębski –  Marcin Krakowiak
 Zwycięstwo Krakowiaka przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Albert Odzimkowski –  Christian Eckerlin
 Zwycięstwo Eckerlina przez niejednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Abusupijan Magomiedow
 Nokaut wieczoru →  Marian Ziółkowski
 Walka wieczoru →  Kacper Koziorzębski –  Marcin Krakowiak

KSW 58: Parnasse vs. Torres 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Salahdine Parnasse –  Daniel Torres
 Zwycięstwo Torresa przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Szymon Kołecki –  Martin Zawada
 Zwycięstwo Kołeckiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Michalski –  Aleksandar Rakas
 Zwycięstwo Michalskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Szamil Musajew –  Uroš Jurišič
 Zwycięstwo Musajewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Guto Inocente
 Zwycięstwo Andryszaka przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Paweł Polityło –  David Martiník
 Zwycięstwo Polityły przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -68 kg:  Robert Ruchała –  Daniel Bažant
 Zwycięstwo Ruchały przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Bartłomiej Kopera –  Francisco Barrio
 Zwycięstwo Barrio przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Robert Ruchała
 Nokaut wieczoru →  Daniel Torres
 Walka wieczoru →  Szamil Musajew –  Uroš Jurišič

KSW 59: Fight Code 
 Walka w kategorii superciężkiej:  Mariusz Pudzianowski –  Nikola Milanović
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 1. rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Sebastian Przybysz
 Zwycięstwo Przybysza przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Jason Radcliffe
 Zwycięstwo Janikowskiego przez TKO w 2. rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Krystian Kaszubowski –  Michał Pietrzak
 Zwycięstwo Pietrzaka przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Włodarek –  Darko Stošić
 Zwycięstwo Stošicia przez KO w 2. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Rajewski –  Konrad Dyrschka
 Zwycięstwo Łukasza Rajewskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Adrian Bartosiński –  Lionel Padilla
 Zwycięstwo Bartosińskiego przez TKO w 3. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Sebastian Rajewski –  Savo Lazić
 Zwycięstwo Sebastiana Rajewskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Cyprian Wieczorek –  Patryk Likus
 Zwycięstwo Likusa przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Darko Stošić
 Walka wieczoru (podwójny bonus) →  Antun Račić –  Sebastian Przybysz

KSW 60: De Fries vs. Narkun 2 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Tomasz Narkun
 Zwycięstwo De Friesa przez TKO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Marian Ziółkowski –  Maciej Kazieczko
 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Izuagbe Ugonoh –  Marek Samociuk
 Zwycięstwo Samociuka przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Michał Sobiech –  Patryk Kaczmarczyk
 Zwycięstwo Kaczmarczyka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Aleksandar Ilić –  Adrian Dudek
 Zwycięstwo Ilicia przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Krzysztof Klaczek –  Vojto Barborík
 Zwycięstwo Barboríka przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg kg / 115 lb):  Aleksandra Rola –  Karolina Wójcik
 Zwycięstwo Wójcik przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Kacper Koziorzębski –  Ion Surdu
 Zwycięstwo Surdu przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Jakub Wikłacz –  Patryk Surdyn
 Zwycięstwo Wikłacza przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Vojto Barborík
 Nokaut wieczoru →  Ion Surdu
 Walka wieczoru →  Michał Sobiech –  Patryk Kaczmarczyk

KSW 61: To Fight or Not To Fight 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Łukasz Jurkowski
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Pejić  –  Salahdine Parnasse
 Zwycięstwo Parnasse przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Kita –  Darko Stošić
 Zwycięstwo Stošicia przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Patrik Kincl –  Tomasz Romanowski
 Zwycięstwo Kincla przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Donovan Desmae
 Zwycięstwo Szymańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w limicie -53,5kg:  Karolina Owczarz –  Monika Kučinič
 Zwycięstwo Owczarz przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Przemysław Mysiala –  Ivan Erslan
 Zwycięstwo Erslana przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Damian Stasiak –  Andrij Leżniew
 Zwycięstwo Stasiaka przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Jakub Kamieniarz –  Adam Niedźwiedź
 Zwycięstwo Niedźwiedzia przez poddanie w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Salahdine Parnasse
 Nokaut wieczoru →  Darko Stošić
 Walka wieczoru →  Roman Szymański –  Donovan Desmae

KSW 62: Kołecki vs. Szostak 
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Szymon Kołecki –  Akop Szostak
 Zwycięstwo Kołeckiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Andrzej Grzebyk –  Marius Žaromskis
 Zwycięstwo Grzebyka przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Michalski –  Adrian Bartosiński
 Zwycięstwo Bartosińskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Tomasz Sarara –  Filip Bradaric
 Zwycięstwo Sarary przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Artur Sowiński –  Sebastian Rajewski
 Zwycięstwo Rajewskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Paweł Polityło –  Bruno Augusto dos Santos
 Zwycięstwo Santosa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Lom-Ali Eskijew –  Gilber Ordoñez
 Zwycięstwo Eskijewa przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Marcin Krakowiak –  Borys Borkowski
 Zwycięstwo Krakowiaka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Lemmy Krušič –  David Martiník
 Zwycięstwo Martynika przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Lom-Ali Eskijew
 Nokaut wieczoru →  Andrzej Grzebyk
 Walka wieczoru →  Artur Sowiński –  Sebastian Rajewski

KSW 63: Crime of The Century 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Roberto Soldić –  Patrik Kincl
 Zwycięstwo Soldicia przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Paweł Pawlak
 Zwycięstwo Pawlaka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Andryszak –  Darko Stošić
 Zwycięstwo Stošicia przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Jakub Wikłacz
 Zwycięstwo Wikłacza przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Tomasz Romanowski –  Aleksandar Rakas
 Zwycięstwo Romanowskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Emilia Czerwińska –  Weronika Eszer
 Zwycięstwo Czerwińskiej przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Damian Piwowarczyk –  Marcin Trzciński
 Zwycięstwo Piwowarczyka przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Sara Luzar-Smajić –  Aitana Alvarez
 Zwycięstwo Luzar-Smajić przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -68 kg:  Michał Domin –  Szymon Karolczyk
 Zwycięstwo Domina przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Jakub Wikłacz
 Nokaut wieczoru →  Tomasz Romanowski
 Walka wieczoru →  Damian Janikowski –  Paweł Pawlak

KSW 64: Przybysz vs. Santos 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Bruno Augusto dos Santos
 Zwycięstwo Przybysza przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii open (bez limitu):  Mariusz Pudzianowski –  Serigne Ousmane Dia
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Filip Pejić –  Daniel Rutkowski
 Zwycięstwo Rutkowskiego przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Robert Ruchała –  Patryk Kaczmarczyk
 Zwycięstwo Ruchały przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Pietrzak –  Szamil Musajew
 Remis przez większościową decyzję sędziów
 Walka kobiet w umownym limicie -56 kg:  Karolina Owczarz –  Sylwia Juśkiewicz
 Zwycięstwo Juśkiewicz przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Cezary Kęsik –  Marcin Krakowiak
 Zwycięstwo Kęsika przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Albert Odzimkowski –  Jason Radcliffe
 Zwycięstwo Radcliffe'a przez TKO 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Adam Tomasik –  Oumar Sy
 Zwycięstwo Sy przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Sebastian Przybysz
 Nokaut wieczoru →  Daniel Rutkowski
 Walka wieczoru →  Cezary Kęsik –  Marcin Krakowiak

KSW 65: Khalidov vs. Soldić 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Mamed Chalidow –  Roberto Soldić
 Zwycięstwo Soldicia przez KO w 2 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Daniel Torres –  Salahdine Parnasse
 Zwycięstwo Parnasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Damian Stasiak –  Lom-Ali Eskijew
 Zwycięstwo Eskijewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Mateusz Legierski 
 Zwycięstwo Szymańskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Kita –  Marek Samociuk
 Zwycięstwo Kity przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -79,5 kg:  Adam Niedźwiedź –  Miroslav Brož
 Remis przez większościową decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Damian Piwowarczyk –  Marc Doussis
 Zwycięstwo Piwowarczyka przez poddanie w 2 rundzie
 Walka kobiet w kategorii słomkowej:  Anita Bekus –  Magdaléna Šormová
 Zwycięstwo Bekus przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -68kg:  Patryk Likus –  Piotr Olszynka
 Zwycięstwo Likusa przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Szamad Erzanukajew –  Bartosz Rewera
 Zwycięstwo Erzanukajewa przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Damian Piwowarczyk
 Nokaut wieczoru →  Roberto Soldić oraz  Patryk Likus
 Walka wieczoru →  Damian Stasiak –  Lom-Ali Eskijew

KSW 66: Ziółkowski vs. Mańkowski 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Marian Ziółkowski –  Borys Mańkowski
 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Ibragim Czużygajew
 Zwycięstwo Czużigajewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Michał Materla –  Jason Radcliffe
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Krystian Kaszubowski –  Robert Maciejowski
 Zwycięstwo Kaszubowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Sebastian Rajewski –  Niklas Bäckström
 Zwycięstwo Sebastiana Rajewskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -98kg:  Wojciech Janusz –  Damian Skarżyński 
 Zwycięstwo Janusza przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Rajewski –  Donovan Desmae
 Zwycięstwo Desmae przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -73kg:  Gracjan Szadziński –  Francesco Moricca
 Zwycięstwo Szadzińskiego przez KO w 2 rundzie 
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Kacper Koziorzębski –  Hubert Szymajda
 Zwycięstwo Koziorzębskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Patryk Surdyn –  David Martinik
 Zwycięstwo Surdyna przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Donovan Desmae
 Nokaut wieczoru →  Gracjan Szadziński
 Walka wieczoru →  Tomasz Narkun –  Ibragim Czużygajew

KSW 67: De Fries vs. Stosič 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Darko Stošić
 Zwycięstwo De Friesa przez TKO w 5 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Andrzej Grzebyk –  Adrian Bartosiński
 Zwycięstwo Bartosińskiego przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Igor Michaliszyn –  Idrys Amiżajew
 Zwycięstwo Michaliszyna przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -68,5 kg:  Filip Pejić –  Dawid Śmiełowski
 Zwycięstwo Śmiełowskiego przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Adam Soldajew –  Pascal Hintzen
 Zwycięstwo Soldajewa przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Szamil Banukajew –  Zuriko Jojua
 Zwycięstwo Jojuy przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Borys Borkowski –  Arkadiusz Kaszuba
 Zwycięstwo Borkowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -73 kg:  Oskar Szczepaniak –  Yann Liasse
 Zwycięstwo Liasse przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Adrian Bartosiński
 Nokaut wieczoru →  Adam Soldajew
 Walka wieczoru →  Filip Pejić –  Dawid Śmiełowski

KSW 68: Parnasse vs. Rutkowski 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Salahdine Parnasse –  Daniel Rutkowski
 Zwycięstwo Parnasse przez poddanie w 4 rundzie
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Michał Pietrzak –  Tomasz Romanowski
 Zwycięstwo Romanowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Tomasz Jakubiec
 Zwycięstwo Janikowskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michał Kita –  Ricardo Prasel
 Zwycięstwo Prasela przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Patryk Kaczmarczyk –  Michał Domin
 Zwycięstwo Kaczmarczyka przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Albert Odzimkowski –  Tommy Quinn
 No contest (Początkowo zwycięstwo Odzimkowskiego przez TKO w 1 rundzie, jednak werdykt został zmieniony przez federację, ze względu na nielegalne kolano).
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Rafał Kijańczuk –  Yann Kouadja
 Zwycięstwo Kijańczuka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Piotr Kacprzak –  José Marcos Lima Santiago Jr.
 Zwycięstwo Kacprzaka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Marcin Trzciński –  Adam Tomasik
 Zwycięstwo Tomasika przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Salahdine Parnasse
 Nokaut wieczoru →  Damian Janikowski
 Walka wieczoru →  Damian Janikowski –  Tomasz Jakubiec

KSW 69: Przybysz vs. Martins 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Werlleson Martins
 Zwycięstwo Przybysza przez poddanie w 5 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Paweł Pawlak –  Cezary Kęsik
 Zwycięstwo Pawlaka przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -68 kg:  Robert Ruchała –  Michele Baiano
 Zwycięstwo Ruchały przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w kategorii muszej (do 56,7 kg / 125 lb):  Sara Luzar-Smajić –  Natalia Baczyńska
 Zwycięstwo Luzar-Smajić przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Wilson Varela
 Zwycięstwo Kazieczki przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Artur Szczepaniak –  Jiwko Stoimenow
 Zwycięstwo Szczepaniaka przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Paweł Polityło –  Patryk Chrobak
 Zwycięstwo Polityły przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Wojciech Kazieczko –  Luboš Lesák
 Zwycięstwo Kazieczki przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Sebastian Przybysz
 Nokaut wieczoru →  Wojciech Kazieczko
 Walka wieczoru →  Sebastian Przybysz –  Werlleson Martins

KSW 70: Pudzian vs. Materla 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski –  Michał Materla
 Zwycięstwo Pudzianowskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Ricardo Prasel –  Daniel Omielańczuk
 Zwycięstwo Prasela przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Ivan Erslan –  Rafał Kijańczuk
 Zwycięstwo Erslana przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marek Samociuk –  Izuagbe Ugonoh
 Zwycięstwo Samociuka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Damian Piwowarczyk –  Bartosz Leśko
 Zwycięstwo Leśko przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Radosław Paczuski –  Jason Wilnis
 Zwycięstwo Paczuskiego przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii słomkowej kobiet (do 52,2 kg kg / 115 lb):  Anita Bekus –  Roberta Zocco
 Zwycięstwo Bekus przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -85,5 kg:  Albert Odzimkowski –  Tommy Quinn
 Zwycięstwo Odzimkowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -74 kg:  Łukasz Rajewski –  Francisco Barrio
 Zwycięstwo Barrio przez poddanie w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Francisco Barrio oraz  Ricardo Prasel
 Nokaut wieczoru →  Mariusz Pudzianowski oraz  Ivan Erslan

KSW 71: Ziółkowski vs. Rajewski 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Marian Ziółkowski –  Sebastian Rajewski
 Zwycięstwo Ziółkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb): (K-1 w małych rękawicach MMA)  Marcin Różalski –  Errol Zimmerman
 Zwycięstwo Zimmermanna przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Borys Mańkowski –  Daniel Torres
 Zwycięstwo Torresa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -105 kg:  Artur Szpilka –  Serhij Radczenko
 Zwycięstwo Szpilki przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Valeriu Mircea
 Zwycięstwo Szymańskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Jakub Wikłacz –  Bruno Augusto dos Santos
 Zwycięstwo Wikłacza przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Filip Stawowy –  Michal Martínek
 Zwycięstwo Martínka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Donovan Desmae –  Artur Sowiński
 Zwycięstwo Desmae przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Marc Doussis –  Przemysław Dzwoniarek
 Zwycięstwo Doussisa przez poddanie w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Walka wieczoru →  Donovan Desmae –  Artur Sowiński
 Walka wieczoru →  Borys Mańkowski –  Daniel Torres

KSW 72: Romanowski vs. Grzebyk 
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Tomasz Romanowski –  Andrzej Grzebyk
 Zwycięstwo Romanowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Dawid Śmiełowski –  Patryk Kaczmarczyk
 Zwycięstwo Śmiełowskiego przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Michał Pietrzak –  Brian Hooi
 Zwycięstwo  Hooia przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Sara Luzar-Smajić –  Emilia Czerwińska
 Zwycięstwo Czerwińskiej przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Oumar Sy –  Bartłomiej Gładkowicz
 Zwycięstwo Sy przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Patryk Surdyn –  Gustavo Oliveira
 Zwycięstwo Surdyna przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Hubert Szymajda –  Yann Liasse
 Zwycięstwo Liasse przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Robert Maciejowski –  Arkadiusz Kaszuba 
 Zwycięstwo Maciejowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Dawid Śmiełowski
 Nokaut wieczoru →  Tomasz Romanowski
 Walka wieczoru →  Michał Pietrzak –  Brian Hooi

KSW 73: Wrzosek vs. Sarara 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Arkadiusz Wrzosek –  Tomasz Sarara 
 Zwycięstwo Wrzoska przez TKO w 3 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Daniel Rutkowski –  Reginaldo Vieira
 Zwycięstwo Rutkowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Radosław Paczuski –  Jason Radcliffe
 Zwycięstwo Paczuskiego przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej kobiet (do 56,7 kg / 125 lb):  Karolina Owczarz –  Natalia Baczyńska-Krawiec
 Zwycięstwo Owczarz przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -82 kg:  Ion Surdu –  Krystian Bielski
 Zwycięstwo Bielskiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -97 kg:   Damian Piwowarczyk –  Bohdan Hnidko
 Zwycięstwo Gnidko przez KO w 1 rundzie
 Walka w umownym limicie -83 kg:  Borys Borkowski –  Dominik Humburger
 Zwycięstwo Humburgera przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Patryk Likus –  Pascal Hintzen
 Zwycięstwo Hintzena przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Miłosz Melchert –  Carl McNally
 Zwycięstwo McNally'ego przez poddanie w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Carl McNally
 Nokaut wieczoru →  Bohdan Hnidko
 Walka wieczoru →  Arkadiusz Wrzosek –  Tomasz Sarara

KSW 74: De Fries vs. Prasel 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Ricardo Prasel
 Zwycięstwo De Friesa przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Damian Janikowski –  Tom Breese
 Zwycięstwo Breese'a przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Darko Stošić –  Michał Kita 
 Zwycięstwo Stošicia przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Cezary Kęsik –  Tomasz Romanowski 
 Zwycięstwo Romanowskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Werlleson Martins –  Paweł Polityło
 Zwycięstwo Martinsa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Kacper Koziorzębski –  Emil Meek
 Zwycięstwo Meeka przez TKO w 2 rundzie
 Walka kobiet w kategorii słomkowej:  Anita Bekus –  Sofiia Bagishvili
 Zwycięstwo Bagishvili przez werbalne poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Wojciech Kazieczko –  Eduard Demenko
 Zwycięstwo Kazieczki przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Arkadiusz Mruk –  Borys Dzikowski
 Zwycięstwo Dzikowskiego przez KO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Phil De Fries oraz  Sofiia Bagishvili
 Nokaut wieczoru →   Borys Dzikowski,  Tomasz Romanowski oraz  Darko Stošić

KSW 75: Stasiak vs. Ruchała 
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Damian Stasiak –  Robert Ruchała
 Zwycięstwo Ruchały przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Michal Martínek –  Daniel Omielańczuk
 Zwycięstwo Omielańczuka przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Tomasz Narkun –  Henrique da Silva
 Zwycięstwo da Silvy przez KO w 2 rundzie
 Walka w umownym limicie -67 kg:  Adam Soldajew –  Ołeksij Poliszczuk
 Zwycięstwo Soldajewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Adam Tomasik –  Mădălin Pîrvulescu
 Zwycięstwo Pîrvulescu przez TKO w 1 rundzie 
 Walka w umownym limicie -73 kg:  Yann Liasse –  Adrian Gralak
 No contest (Niezdolność Gralaka do kontynuowania walki przez przypadkowe trafienie Liasse palcem w oko) w 1 rundzie.
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  David Martinik –  Kamil Szkaradek
 Zwycięstwo Szkaradka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w kategorii muszej (do 56,7 kg / 125 lb):  Adrianna Kreft –  Petra Částková
 Zwycięstwo Kreft przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Henrique da Silva
 Nokaut wieczoru →  Mădălin Pîrvulescu
 Walka wieczoru →  Damian Stasiak –  Robert Ruchała

KSW 76: Parnasse vs. Rajewski 
 Walka o tymczasowy pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Salahdine Parnasse –  Sebastian Rajewski
 Zwycięstwo Parnasse przez poddanie w 4 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Adrian Bartosiński –  Krystian Kaszubowski
 Zwycięstwo Bartosińskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Paweł Pawlak –  Tom Breese
 Zwycięstwo Pawlaka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Brian Hooi –  Artur Szczepaniak
 Zwycięstwo Szczepaniaka przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Maciej Kazieczko –  Francisco Barrio
 Zwycięstwo Kazieczko przez KO w 3 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Antun Račić –  Zuriko Jojua
 Zwycięstwo Jojuy przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Albert Odzimkowski –  Henry Fadipe
 Zwycięstwo Fadipe przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Gracjan Szadziński –  Valeriu Mircea
 Zwycięstwo Mircea przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Marek Samociuk –  Kamil Gawryjołek
 Zwycięstwo Gawryjołka przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Henry Fadipe
 Nokaut wieczoru →  Artur Szczepaniak
 Walka wieczoru →  Maciej Kazieczko –  Francisco Barrio

XTB KSW 77: Khalidov vs. Pudzianowski 
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mamed Chalidow –  Mariusz Pudzianowski
 Zwycięstwo Chalidowa przez TKO w 1 rundzie
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Sebastian Przybysz –  Jakub Wikłacz
 Zwycięstwo Wikłacza przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Ibragim Czużygajew –  Ivan Erslan
 Zwycięstwo Czużygajewa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Daniel Rutkowski –  Lom-Ali Eskijew
 Zwycięstwo Rutkowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w umownym limicie -80 kg:  Andrzej Grzebyk –  Oton Jasse
 Zwycięstwo Grzebyka przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Patryk Kaczmarczyk –  Pascal Hintzen
 Zwycięstwo Kaczmarczyka przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Bohdan Hnidko –  Mădălin Pîrvulescu
 Zwycięstwo Gnidko przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Michał Domin –  Patryk Likus
 Zwycięstwo Domina przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Yann Liasse –  Adrian Gralak
 Zwycięstwo Liasse przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii koguciej (do 61,2 kg / 135 lb):  Szamad Erzanukajew –  Carl McNally
 Zwycięstwo Erzanukajewa przez poddanie w 2 rundzie
 Walka kobiet w kategorii koguciej:  Wiktoria Czyżewska –  Ołeksandra Karasewa
 Zwycięstwo Czyżewskiej przez TKO w 1 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Michał Domin oraz  Szamad Erzanukajew
 Nokaut wieczoru →  Patryk Kaczmarczyk oraz  Bohdan Hnidko
 Walka wieczoru →  Ibragim Czużygajew –  Ivan Erslan oraz  Sebastian Przybysz –  Jakub Wikłacz

XTB KSW 78: Materla vs. Grove 2 
 Walka w umownym limicie -88,5 kg:  Michał Materla –  Kendall Grove
 Zwycięstwo Materli przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Tomasz Romanowski –  Radosław Paczuski
 Zwycięstwo Romanowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Roman Szymański –  Raul Tutarauli
 Zwycięstwo Szymańskiego przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Borys Mańkowski –  Valeriu Mircea
 Zwycięstwo Mircea przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Łukasz Sudolski –  ﻿Kleber Raimundo Silva
 Zwycięstwo Silvy przez KO w 2 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Rafał Kijańczuk –  Marc Doussis
 Zwycięstwo Kijańczuka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Łukasz Rajewski –  Sahil Siraj
 Zwycięstwo Rajewskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Oskar Szczepaniak –  Raimondas Krilavičius
 Zwycięstwo Szczepaniaka przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Borys Dzikowski –  Andre Langen
 Zwycięstwo Dzikowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  Roman Szymański
 Nokaut wieczoru →  Valeriu Mircea
 Walka wieczoru →  Tomasz Romanowski –  Radosław Paczuski

KSW 79: De Fries vs. Duffee 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Phil De Fries –  Todd Duffee
 Zwycięstwo De Friesa przez TKO w 1 rundzie
Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg / 185 lb):  Dominik Humburger –  Jorge Bueno
 Zwycięstwo Humburgera przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Arkadiusz Wrzosek –  Tomáš Možný
 Zwycięstwo Wrzoska przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Daniel Omielańczuk –  Michał Kita
 Zwycięstwo Kity przez TKO w 3 rundzie 
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Brian Hooi –  Jiwko Stoimenow
 Zwycięstwo Hooia przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg / 185 lb):  Andreas Gustafsson –  David Hošek 
 Zwycięstwo Gustafssona przez TKO w 1 rundzie
 Walka w limicie -68.5 kg:  Ramzan Dżembiew –  Murilo Delfino 
 Zwycięstwo Dżembiewa przez KO w 2 rundzie
 Walka kobiet w limicie -59 kg:  Natalia Baczyńska-Krawiec –  Petra Částková
 Zwycięstwo Baczyńskiej-Krawiec przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg / 185 lb):  Frederico Komuenha –  Matyas Viszlay
 Zwycięstwo Viszlaya przez jednogłośną decyzję sędziów 

Nagrody bonusowe:
 Nokaut wieczoru →  Brian Hooi
 Nokaut wieczoru →  Ramzan Dżembiew
 Walka wieczoru →  Arkadiusz Wrzosek –  Tomáš Možný

KSW 80: Eskiev vs. Ruchała 

 Walka o tymczasowy pas mistrzowski KSW w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Lom-Ali Eskijew –  Robert Ruchała
 Zwycięstwo Ruchały przez TKO w 5 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg (185 lb):  Tom Breese –  Bartosz Leśko
 Zwycięstwo Breese'a przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Henrique da Silva –  Oumar Sy
 Zwycięstwo Sy przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg / 185 lb):  Michał Michalski –  Erikas Golubovskis
 Zwycięstwo Michalskiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii muszej (do 56,7 kg / 125 lb):  Emilia Czerwińska –  Yasmin Guimarães
 Zwycięstwo Guimarães przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg / 145 lb):  Wojciech Kazieczko –  Danu Tărchilă
 Zwycięstwo Tărchil przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg / 205 lb):  Damian Piwowarczyk –  Bartłomiej Gładkowicz
 Zwycięstwo Piwowarczyka przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Kacper Koziorzębski –  Borys Borkowski
 Zwycięstwo Koziorzębskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w limicie -63 kg:  Kamil Szkaradek –  Patryk Chrobak
 Zwycięstwo Szkaradka przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg / 185 lb):  Mateusz Janur –  Andi Vrtačić
 Zwycięstwo Vrtačicia przez KO w 2 rundzie

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

XTB KSW 81: Bartosiński vs. Szczepaniak 
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Adrian Bartosiński –  Artur Szczepaniak
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Tomasz Sarara –  Errol Zimmerman 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Igor Michaliszyn –  Krystian Bielski
 Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg / 170 lb):  Marcin Krakowiak –  Henry Fadipe

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 82 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

XTB KSW 83: Colosseum 2 
 Walka w kategorii średniej (do 83,9 kg /185 lb):  Mamed Chalidow –  TBA
 Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej (do 70,3 kg / 155 lb):  Marian Ziółkowski –  Salahdine Parnasse
 Walka w kategorii ciężkiej (do 120,2 kg / 265 lb):  Mariusz Pudzianowski  –  Artur Szpilka
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 84 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 85 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 86 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 87 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 88 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

KSW 89 
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA
 Walka w kategorii :  TBA  –  TBA

Nagrody bonusowe:
 Poddanie wieczoru →  TBA
 Nokaut wieczoru →  TBA
 Walka wieczoru →  TBA –  TBA

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista i wyniki gal Konfrontacji Sztuk Walki na stronie Sherdog.com
 Lista zorganizowanych gal na oficjalnej stronie Konfrontacji Sztuk Walki

Gale MMA
Mieszane sztuki walki w Polsce
Strony przeglądowe – sport